Rubén Darío Forestello (Realicó, La Pampa, Argentina; 15 de febrero de 1971) es un exfutbolista y actual entrenador argentino. Jugaba como delantero. Actualmente dirige a Gimnasia y Tiro de Salta, del [[Torneo Federal A
]].

Destacó durante su carrera como un jugador oportuno y peligroso en el área rival. Su máximo logro como jugador lo consiguió con Banfield en la temporada 2000/01, cuando ascendió a Primera División. También fue bicampeón con Atlético Rafaela en la temporada 2002/2003, logrando el histórico primer ascenso a Primera División del club.

Trayectoria

Como futbolista

Como entrenador

Estadísticas como DT 

Actualizado el 19 de febrero de 2023.

Logros